Prhati je lahko:
 Prhati, Barban (Hrvaška)
 Prhati, Višnjan (Hrvaška)